Москович () — фамилия еврейского происхождения:

 Москович, Вольф Абрамович (род. 1936) — советский и израильский филолог-славист, лингвист и культуролог, педагог.
 Москович, Дилан (род. 1984) — канадский фигурист.
 Москович, Иосиф Семёнович (род. 1938) — тренер по настольному теннису.
 Москович, Йоселе (1879—1954) — румынско-американский цимбалист-виртуоз в стиле клезмер.
 Москович, Константин Яковлевич (род. 1962) — молдавский исполнитель игры на многоствольной флейте най.
 Москович, Леонид Абрамович (Анулов; 1897—1974) — советский разведчик.
 Москович, Пьер (род. 1957) — французский политический деятель.
 Москович, Рут (1916—2002) — американский предприниматель, создатель куклы «Барби».
 Москович, Серж (1925—2014) — французский психолог.
 Москович, Соломон, более известный как Александру Тома (1875—1954) — румынский писатель, поэт, журналист и переводчик.
 Москович, София (1950—2013) — израильский режиссёр.
 Москович, Узи (род. 1964) — израильский генерал.

Также 
 Московиси
 Московиц